Helge Andersson kan syfta på någon av dessa två svenska konstnärer:
 Helge Andersson (konstnär, 1908–1973)
 Helge Andersson (konstnär, 1913-1988)